Livezile se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Moldova
 Livezile, Vrancea
 Muntenia
 Livezile (Glodeni), Dâmbovița
 Livezile (Valea Mare), Dâmbovița
 Oltenia
 Livezile, reședința comunei cu același nume
 Transilvania
 Livezile (Úrháza, Laßlenkirch), reședința comunei cu același nume, Alba
 Livezile (Jád, Jaad, Zum Jot, Jadt), reședința comunei cu același nume, Bistrița-Năsăud
 Castrul roman de la Livezile
 Livezile (Tolvád, Tolwad), reședința comunei cu același nume, Timiș

Vezi și 
 Livezi
 Livada

Toponime românești